Con il titolo di Duchessa d'Alba ci si riferisce solitamente a:
Maria Teresa Cayetana de Silva  (Madrid, 10 giugno 1762 – Madrid, 23 luglio 1802)
Cayetana Fitz-James Stuart (Madrid, 28 marzo 1926 – Siviglia, 20 novembre 2014)